La pochette es un pequeño instrumento de cuerda frotada. Se trata esencialmente de un instrumento de madera muy pequeño, parecido a un violín, diseñado para caber en un bolsillo, de ahí su nombre común, "pochette" (bolsillo pequeño en francés).

También conocido como pocheta o violín de bolsillo, fue desarrollado para ser utilizado por maestros de baile en las cortes reales y otros lugares de la nobleza, y por músicos callejeros, desde aproximadamente el  hasta alrededor del , siendo especialmente popular en el .. En el pasado, el rabel se utilizaba de forma similar.

Una idea errónea muy extendida es que las pochetas estaban destinadas a los niños. En realidad, fueron concebidas para adultos; su pequeño tamaño permitía utilizarlos allí donde los violines más grandes resultaban demasiado incómodos de transportar o demasiado caros de poseer. El cuerpo del instrumento es muy pequeño, pero su diapasón es largo en relación con el tamaño total del instrumento, para preservar la mayor parte posible del rango melódico del instrumento. Las pochetas tienen muchas formas, siendo una de las más comunes las estrechas en forma de barco llamadas "sardinos", junto con el tipo en forma de pera. Una pocheta con forma de violín se denomina "violín kit".

Etimología 
Se dice que Trichet describió el estuche de cuero de la pochette como una poche  . Asimismo, Mersenne escribió que era práctica común entre los intérpretes de pocheta (como los juglares ambulantes o los profesores de danza) llevar el instrumento en un bolsillo. La palabra "kit" posiblemente surgió de una abreviación de la palabra "pocket" a "-cket" y posteriormente "kit"; alternativamente, puede ser una corrupción de "cittern" (en griego, κιθάρα). Se cree que la palabra "kit" se utilizó por primera vez en el primer cuarto del  en Inglaterra, donde se menciona en Interludio de los Cuatro Elementos, hacia 1517. Es posible que la palabra "kit" se refiriera originalmente a un pequeño rabel, que se utilizaba de la misma manera en la época en Inglaterra, pero pasó a pertenecer a las pochettes en forma de violín más tarde, al sustituir al rabel.

Historia 
Muchos violinistas del  utilizaban pochetas debido a su portabilidad. Los maestros de baile utilizaban la pochette o violín de bolsillo no sólo para bailar, sino también para enseñar.

Se sabe que el gran lutier Antonio Stradivari fabricó algunas pochettes a lo largo de su carrera; dos de ellas han sobrevivido hasta nuestros días, una posiblemente en mal estado y la otra expuesta en el Museo del Conservatorio de París..

Sonido 
La pochette suele afinarse una octava por encima de un violín. La variante de tres cuerdas tiende específicamente a afinarse lo más alto.

Claudio Monteverdi utilizó el sonido "chirriante" de la pochette para inferir el canto de los pájaros en su aria "Ecco pur ch'a voi ritorno" de la ópera L'Orfeo de 1607.. En la ópera se llaman violini piccoli alla francese ("pequeños violines franceses").

La Fellowship of Makers and Restorers of Historical Instruments (Asociación de fabricantes y restauradores de instrumentos históricos) ha manifestado que, incluso con un pilar de sonido, un violín no puede imitar el sonido de una pocheta lo suficiente como para que ambos se consideren iguales..

Intérpretes destacados 

 Se sabe que Niel Gow tocaba una pocheta y, al parecer, llevaba una en el bolsillo cada vez que caminaba desde su casa en Inver hasta el Castillo de Blair, donde trabajaba.
 Thomas Jefferson poseía al menos dos pochettes.

Diseño 
Al ser un elemento esencial de los espectáculos y bailes de la corte, las pochettes se fabricaban a menudo con materiales caros, como maderas exóticas, caparazones de tortuga o marfil, y se decoraban con elaboradas tallas..

Una pochette con forma de barco se llama sardino (o Tanzmeistergeige en Alemania), mientras que el que tiene forma de violín se llama kit.

En general, las pochettes tienen un cuerpo más estrecho y un mástil más largo en relación con su tamaño, en comparación con otros instrumentos de cuerda arqueada. A menudo carecen de trastes y tienen cuatro o tres cuerdas.. También suelen tener un fondo claramente abovedado y arqueado. Una pochette se distingue del resto de la familia de violines por el hecho de que el mástil es una prolongación del cuerpo, en lugar de estar simplemente unido a él.

La Fellowship of Makers and Restorers of Historical Instruments ha expresado que las cuerdas de una pocheta no deben ser más largas de 25,4 cm..

Interpretación 
Debido a su pequeño tamaño, las pochettes no pueden tocarse apoyadas en la barbilla o en el hombro como un violín, sino que se presionan contra el pecho o a lo largo del brazo y se tocan con un arco corto..

Galería

Relacionado 

 Violín
 Violino piccolo
 Laúd

Referencias

Lectura relacionada

Enlaces externos 

 Pochette
 Pocket Violin, played by Tim MacDonald

Violín
Instrumentos de cuerda frotada